22. појединачни шампионат Совјетског Савеза у шаху одржан је оа 11. фебруара до 15. марта 1955. године у Москви. Турнир је освојио Ефим Гелер. који је у мечу плеј-офа победио Василиј Смислова (4-3). Финалу су претходили четвртфинални турнири као и полуфинални турнири који су одржани у Лењинграду, Горки и Јеревану Ово је било најгоре шаховско првенство СССР-а у каријери Виктора Корчноја, упркос томе што се борио у свакој партији, а то је уједно доказало високи квалитет турнира.

Четвртфинале 

Одиграно је укупно 9 четврфиналних турнира у току лета и јесени 1953 год. У Москви су одржана два, у Лењинграду исто два,а по један у Кијеву, Јеревану, Ашхабаду, Калуги и Казању. На њима су, поред мајстора, позвани мајсторски кандидати и првокатегорници који су били номиновани на првенствима република и градова, као и најјачи шахисти. Више од половине мајстора није било у могућности да наступи на такмичењу, па је самим тим и састав турнира значајно ослабљен. У једној од група (Казањ) уопште није било мајстора, а на турниру у Калуги био је само један мајстор. Уредбом је било предвиђено да четири првопласирана са сваког турнира добијају право учешћа у полуфиналу. У случају једнакости бодова предност се даје у складу са  коефицијентима.

Први турнир Москва

Први московски турнир био је скоро у потпуности попуњен престоничким шахистима. Победници су овде били Ј. Гусев (10½ поена од 14), В. Загоровски, Г. Уси и А. Хасин (по 9 поена). 5. и 6. место су поделили Н. Головко и И. Тарасов (по 8½), 7. и 8. Л. Голубев и В. Жердев (по 7). У другој половини табеле били су М. Бонч-Осмоловски (6½), представник Московске области Ј. Ватников (6), И. Араманович, Б. Баранов и Т. Гиоргадзе из Тбилисија (по 5½). К. Зворикина (Минск) је постигао 4 поена и О. Игнатиева - 3½.
 
Други турнир Москва

У другом московском турниру предњачили су омладинци: Московљани Е. Васјуков (12 поена од 15) и М. Јудович (јуниор), који имао лошији коефицијент. 3. место заузео је В. Антошин (Москва) - 11, 4. и 5. места су поделили А. Љавдански (Лењинград) и В. Соловјев (Москва) - по 9½. Остала места су распоређена на следећи начин: 6. В. Батигин (Коканд) - 9; 7-8. Г. Равински (Москва) и Е. Столиар (Лењинград) - по 7; 9-10. В. Токарев (Одеса) и О. Хатсет (Москва) - по 6½; 11. А. Чистјаков (Москва) - 6; 12-13. Л. Абрамов (Москва) и И. Крутихин (Фрунзе) - по 5½; 14-15. Б. Леонидов (Москва) и М. Шофман (Кишињев) —– по 5; 16. Н. Кудрјашов (Фрунзе) - 3½ поена. 

Први турнир Лењинград

Једини летњи четвртфинални турнир одржан је у Лењинграду. И. Естрин (Москва) постигао је 12 поена од 15 и био је 3 бода испред Б. Гургенидзеа (Тбилиси), В. Чеховера (Лењинград) и В. Шчербакова (Иваново). Л. Шамајев (Лењинград) постигао је 8½ поена; А. Рутман (Лењинград) - 8; М. Ноах (Лењинградска област) - 7½; И. Бергер (Лењинград), И. Березин (Москва) и В. Борисенко (Лењинград) - по 7; И. Гилински (Томск) и А. Зејнали (Баку) - по 6½; А. Благидзе (Тбилиси) и Г. Голдберг (Лењинград) - по 6; А. Магергут (Москва) и Е. Полторанов (Лењинград) - по 5½ поена. 

Други турнир Лењинград

Резултати другог лењинградског турнира су следећи: 1. К. Кламан - 11½ поена од 15; 2. Н. Копилов -11; И; 3. П. Кондратјев — 9½ (сви из Лењинграда); 4-6. Е. Кузминик (Лењинград), Н. Гусев (Сталинабад) и А. Черепков (Лењинград) - по 9; 7. А. Решко (Стаљинград) - 8½; 8-9. Ј. Коц (Сталино) и Р. Скуја (Летонија) - по 8; 10. И. Ајзенштат (Лењинград) - 7½; 11. А. Макаров (Харков) —7; 12-13. В. Артсукевич (Лењинград) и С. Хавски (Лењинградска област) - по 6; 14. Д. Ровнер (Лењинград) - 4½; 15. О. Штром (Сталинабад) - 3½; 16. Л Руденко (Лењинград) - 2 бода. 

Турнир Кијев

Трећу годину заредом четвртфинални турнир у Кијеву доноси победу А. Замиховском (Кијев), који је овога пута постигао 11 поена од 15. Други је био В. Зурахов (Краснотурјинск) - 10½, 3-5. места су поделили А. Новопашин (Североморск), В. Скоторенко (Кемерово) и А. Хавин (Кијев) - по 10 поена. Затим су били: А. Дарзниекс (Рига) и И. Погребискии (Кијев) - по 9; Е. Полиак и Б. Ратнер (обојица из Кијева) - по 7½; В. Шијановски (Кијев) - 7; Л. Коган (Ташкент) и М. Усачиј (Кијев) - по 6; А. Грушевски (Ташкент) и Н. Левин (Кијев) - по 5½; В. Трупан (Краснодар) - 4 и Б. Ваисберг (Кијев) - 1½ поена. 

Турнир Јереван

У Јеревану први је био И. Вистанецкис (Виљнус) - 10 поена од 14. За њим за поен мање су били Г. Бастриков (Свердловск) и Г. Каспарјан (Тбилиси), а М. Шишов (Тбилиси), В. Кирилов ( Лењинград), А. Мокатјан (Јереван) и Е. Сардаров (Баку) заузели су 4-7 место са по 8½ поена; 8-9. Б. Голдин (Јереван) и Л. Шчербаков (Москва) - по 7; 10. Р. Амирканов (Баку) - 6½; 11-12. Л. Калашин (Јереван) и А. Коблент (Рига) - по 6; 13. Н. Купцов (Московска област) - 4½; 14. А, Саргсјан (Јереван) - 4; 15. Л. Амбарјан (Ереван) - 2 поена.

Турнир Ашхабад

У Ашхабаду прва два места поделили су Б. Лебедев (Москва) и В. Тарасов (Кишињев) - са 11 поена од 15. 3. С. Халилбејли (Баку) - 10½; 4-5. В. Микенас (Виљнус) и Л. Аронсон (Лењинград) - по 10; 6. И. Назаров (Узбекистан) - 9; 7-8. Г. Фридсхтеин (Москва) и Г. Цхукаев (Каунас) - по 8½; 9.В.Топровер (Баку) - 8; 10. В. Глотов (Москва) и Е. Мухин (Ташкент) - по 6½; 12. Х. Хаџимуратов (Туркменистан) - 5½; 13. К. Канов (Туркменистан) - 5; 14. С. Каџибеков (Ташкент) - 4; 15. Б. Бурашњиков (Ашхабат) - 3½; 16. - Н. Валиев (Ашхабад) - 2½ поена. 

Турнир Калуга

У четвртфиналу у Калуги В. Лепихин (Барнаул) постигао је 10½ од 15 поена и био је пола бода испред И. Велтмандера (Ижевск), Б. Владимирова (Лењинград) и И. Зилбера (Рига) (10). Даље, такође са интервалом од пола поена, 5. место је заузео Л. Штајн (Лвов) 9½; 6. Б. Когинов (Лењинград) 9; 7. Н. Усов (Лењинград) 8½ ; 8. В. Хејер (Тарту) 8; 9. Л. Голцов (Калуга) - 7½. Следећи су били: 10. А. Буслаев (Тбилиси) - 6½; 11. И. Хохловкин (Ростов на Дону) — 6; 12. Ј. Милеика (Рига) - 5½; 13-14. Е. Кирјацки (Виљнус) и И. Неелов (Калуга) - по 5; 15-16. А. Лане (Петрозаводск) и О. Незлобии (Москва) - по 4½ поена. 

Турнир Казањ

У Казању су победили: 1. М. Еремин (Казањ) - 8½ поена од 11; 2-3. Р. Левит (Чкалов) и С. Пименов (Ростов на Дону) - по 7½; 4 Е. Валев (Казањ) - 6½; 5-6. Ф. Вилард (Талин) и Ј. Јухтман (Одеса) по 6; 7-8. В. Волошин (Казањ) и И. Стефанов (Казањ) - по 5; 9-10. К. Виноградов (Лењинград) и В. Остраускас (Виљнус) - по 4; 11. И.Кожахметов (Алма-Ата) - 3½; 12. Е. Каримов (Ташкент) - 2½ поена.

Полуфинале

Финале

Плеј оф меч

Литература 
 XXII первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1956. 258 с.

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства СССР у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1955.